Danmarks Riges Krønike kan henvise til flere artikler:

Gesta Danorum af Saxo Grammaticus 
Danmarks Riges Krønike (Huitfeldt) af Arild Huitfeldt